Ошурково — название населённых пунктов в России:

 Ошурково — село в Иволгинском районе Бурятии.
 Ошурково — село в Варгашинском районе Курганской области.
 Ошурково — деревня в Далматовском районе Курганской области.
 Ошурково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Ошурково — деревня в Калининском районе Тверской области.